Madame de Pompadour, celebre cortigiana, amante di Luigi XV di Francia.
 Arnac-Pompadour, comune francese.
 Pompadour, pettinatura di moda negli anni '50 del XX secolo.
 Trombino e Pompadour, personaggi della serie animata South Park.